Pfeffermühle steht für:
 Pfeffermühle, ein mechanisches oder elektromechanisches Gerät zum Zermahlen von Pfefferkörnern

Kabarett-Ensembles:
 Die Pfeffermühle, ein politisches Kabarett-Ensemble der 1930er Jahre
 Leipziger Pfeffermühle, ein 1954 gegründetes Kabarett-Ensemble in Leipzig

Ortsteile:
 Pfeffermühle (Diebach), Ortsteil der Gemeinde Diebach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Pfeffermühle (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern